Skobelevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Скобелево) :
Skobelevo, village bulgare de l'obchtina de Dimitrovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Skobelevo, village bulgare de l'obchtina de Lovetch, situé dans l'oblast de Lovetch ;
Skobelevo, village bulgare de l'obchtina de Rodopi, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Skobelevo, village bulgare de l'obchtina de Sliven, situé dans l'oblast de Sliven ;
Skobelevo, village bulgare de l'obchtina de Pavel banya, situé dans l'oblast de Stara Zagora.